Конев Сергей Иванович (родился 18 марта 1961 года в Одессе) — советский и украинский общественно-политический деятель. Народный депутат СССР.

Биография 
Закончил Днепропетровский медицинский институт.

Прошел путь от клинического ординатора кафедры инфекционных заболеваний Днепропетровского мединститута до директора лечебно-диагностического центра «Мединформ».

С 1989-го по 1991 год — народный депутат СССР.

В 1989 году на I съезде Народного Руха Украины был избран первым заместителем председателя НРУ.

С 1990 года — председатель Всеукраинской ассоциации демократических советов и демократических блоков в Советах Украины.

С 1992 года — депутат Днепродзержинского городского совета.

С марта 1998 года — ведущий специалист Государственного специального конструкторского бюро автоматизации проектирования.

Был президентом Ассоциации демократического развития и самоуправления Украины.

Член Народного Руха Украины, руководитель аппарата Центрального провода НРУ. Председатель Днепропетровской областной организации НРУ.

Внештатный советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Николая Швеца.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает сына.

Выпускники Днепропетровской государственной медицинской академии
Члены партии «Рух»
Народные депутаты СССР
Депутаты городских советов Украины
Медики СССР